Wilkowice (gemeente)
 Wilkowice (powiat Bielski)
 Wilkowice (Groot-Polen)